

Astronomia
 Cratere Amycus – cratere della superficie di Dione, satellite di Saturno
 55576 Amycus – asteroide centauro, con orbita compresa fra Giove e Nettuno

Mitologia
 Amycus – personaggio dell'Eneide, compagno di Enea, venne ucciso da Turno
 Amycus – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone
 Amycus – centauro, figlio di Ofione

Onomastica
 Amycus – forma greca del nome proprio di persona italiano Amico

Personaggi fittizi
 Amycus Carrow – personaggio secondario della saga di Harry Potter

Zoologia
 Amycus – genere della famiglia di ragni Salticidae

Pagine correlate
 Amico